Macleod kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Macleod (udde),

Australien 

 Macleod (del av en befolkad plats), Victoria, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar